Štěpánov est un toponyme qui peut désigner :

Štěpánov, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Štěpánov nad Svratkou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Horní Štěpánov, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Trhový Štěpánov, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie